Pi Ursae Majoris pode se referir a:
Pi1 Ursae Majoris
Pi2 Ursae Majoris